Кюрасао (лікер)
 Кюрасао — острів